Il doppio  del Family Circle Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Liezel Huber e Nadia Petrova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Huber ha fatto coppia con Lisa Raymond, ma ha perso nel 1° turnoc contro Sania Mirza e Elena Vesnina.

Petrova ha fatto coppia con Julia Görges, ma ha perso nel 2º turno contro Květa Peschke e Katarina Srebotnik.

Sania Mirza e Elena Vesnina hanno battuto in finale Bethanie Mattek-Sands e Meghann Shaughnessy 6–4, 6–4

Teste di serie

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik  (semifinali)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (primo turno)

  Vania King /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno, ritiro)
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 2011